Тулва́й Кайназа́ров (; 1900 год, село Татты-Булак — дата и место смерти не известны) — звеньевой колхоза «Эркин» Куршабского района Ошской области, Киргизская ССР. Герой Социалистического Труда (1948).

Родился в 1900 году в крестьянской семье в селе Татты-Булак (сегодня — Узгенский район Ошской области). С 1933 года — разнорабочий колхоза «Эркин» Куршабского района. С 1943 года участвовал в Великой Отечественной войне. После демобилизации в 1945 году возвратился в родной колхоз. С 1945 года возглавлял полеводческое звено.

В 1947 году звено Тулвая Кайназарова собрало в среднем по 31,72 центнеров пшеницы на участке площадью 18 гектаров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 марта 1948 года удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1960 году вышел на пенсию.

Литература 
 «Кыргызстан». Улуттук энциклопедия: 1-том. Башкы ред. Асанов Ү. А., Б.: Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2006. ISBN 9967-14-046-1
 Борбугулов М., Ош тарыхы энциклопедия, Фрунзе, 1989.